Гран-при Бразилии  года — гонка Формулы-1, состоялась 25 сентября 2005 года на трассе Интерлагос (Сан-Паулу, Бразилия). На этом Гран-при определился чемпион мира  года — финишировав третьим в Гран-при, им стал Фернандо Алонсо в возрасте 24 лет и 59 дней (на тот момент самый молодой чемпион мира в истории).

Квалификация 

 Такума Сато получил штраф "минус 10 позиций" за аварию на Гран-при Бельгии 2005 года (столкновение Михаэлем Шумахером), и не стал реализовывать квалификационный круг.
 Ярно Трулли получил штраф "минус 10 позиций" за замену двигателя.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Кими Райкконен; 1:12,268 (круг 29).
 Круги лидирования: Фернандо Алонсо 1-2 (2); Хуан-Пабло Монтойя 3-28, 32-54, 60-71 (61); Кими Райкконен 29-31, 55-59 (8).
 Последняя победа в карьере: Хуан-Пабло Монтойя

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии